O nome Henri foi utilizado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Atlântico:

Furacão Henri (1979) - furacão de categoria 1 no golfo do México que causou apenas danos mínimos nos Estados Unidos e no México.
Tempestade tropical Henri (1985) - tempestade tropical que atingiu o nordeste dos Estados Unidos.
Tempestade tropical Henri (2003) - tempestade tropical que atingiu a Flórida, causando 19,6 milhões de dólares em prejuízos.
Tempestade tropical Henri (2009) - tempestade tropical a nordeste das Pequenas Antilhas. Sem danos.
Furacão Henri (2021) - tormenta de categoria 1 que causou estragos no nordeste dos Estados Unidos deixando 2 mortes.

Desambiguação